Viktor Manakov (1960-2019), Russisch voormalig wielrenner en Olympisch kampioen.
 Viktor Manakov (1992), Russisch wielrenner.